Croce di Casale ima više značenja:
 Croce di Casale, Ascoli Piceno
 Croce di Casale, Caserta